Le elezioni comunali in Umbria del 1999 si tennero il 13 giugno (con ballottaggio il 27 giugno).

Perugia

Perugia

Bastia Umbra

Foligno

Marsciano

Spoleto

Terni

Terni

Orvieto

Umbria
1999